Ли́тке — название нескольких островов:
 Остров Литке — остров в акватории Байдарацкой губы.
 Остров Литке — остров в архипелаге Земля Франца-Иосифа.
 Острова Литке — группа островов в составе архипелага Норденшельда.